Fremont (Califòrnia)
 Fremont (Carolina del Nord)
 Fremont (Indiana)
 Fremont (Iowa)
 Fremont (Nebraska)
 Fremont (Nova Hampshire)
 Fremont (Ohio)
 Fremont (Wisconsin)
 Fremont Hills, població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 Coal Creek (Fremont County, Colorado)
 Elvira Fremont i Verdier (Barcelona, 1881 - 1956), actriu catalana.